Васютинский — фамилия.

Известные носители:
 Васютинский, Антон Фёдорович (1858—1935) — художник, скульптор-медальер.
 Васютинский, Александр Леонтьевич (род. 1964) — актёр и режиссёр.
 Васютинский, Алексей Макарович (1877—1947) — историк.
 Васютинский, Анатолий Георгиевич (1875—1946) — врач-офтальмолог
 Васютинский, Ратмир Борисович (1929—1995) — артист эстрады (Санкт-Петербург); брат-близнец артиста А. Б. Васютинского.